Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški superveleslalom, tekma je potekala 19. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojil Aksel Lund Svindal, srebrno Bode Miller, bronasto pa Andrew Weibrecht.

Rezultati 

Superveleslalom moški